Georg Ebeling ist der Name folgender Personen:

* Georg Ebeling (Bergmann) (1853–1925), deutscher Bergmann und Industriemanager
 Georg Ebeling (Romanist) (1867–1950), deutscher Romanist und Mediävist